Монотомиды , или ризофагиды , — семейство насекомых из надсемейства кукуйоидных отряда жесткокрылых. Образ жизни разнообразен, встречаются в гнилой древесине, грибах, лесной подстилке, в гнёздах пчёл и муравьёв. Отдельные виды разносят споры патогенных грибов, а другие поедают яйца короедов и используются в биозащите деревьев.

Описание 
Мелкие жуки длиной от 1,5 до 6 мм. Форма тела узкая, вытянутая. Усики короткие, 10-члениковые с булавой из одного апикального сегмента. Голова прогнатическая, не скрытая, с расположенными на боковой поверхности фасеточными глазами. Надкрылья отчётливо укорочены на вершине, обнажая один (у самок) или два (у самцов) брюшных тергита. Тазиковые впадины передних ног замкнутые. Формула лапок 5-5-5 у самок и 5-5-4 у самцов (реже 5-5-5 или 4-4-4 у обоих полов).

Биология 
Образ жизни разнообразен: хищники, сапрофаги и микофаги. Встречаются в мёртвой древесине, под корой, грибах, подстилочном слое, в муравейниках. Взрослые особи многих родов (например, Rhizophagus, , Malinica, Monotomopsis, Tarunius, Renuka, Leptipsius, Europs, , , Shoguna) часто собираются под корой мёртвых и заражённых грибами деревьев. Взрослые особи Rhizophagus, Mimemodes и Shoguna можно найти в галереях короедов. Австралийский колеоптеролог Джон Лоуренс в 1984 году предположил, что жуки трибы Thionini (, Shoguna, Thione), встречающиеся в галереях короедов, питаются различными видами грибов в туннелях. Виды рода  часто встречаются в разлагающихся растительных остатках, включая искусственные места обитания, такие как кучи компоста и стога сена, а также хранящиеся продукты.

Пищевые предпочтения монотомид малоисследованы. Известно, что ,  и  являются микофагами и питаются грибами-аскомицетами, такими как  и . Имаго обычно встречаются в этих грибах или в местах, где таких грибов много. Считается, что большинство родов, населяющих кору, также являются микофагами, хотя для большинства монотомидных родов это ещё не установлено. Известно, что некоторые виды Rhizophagus и Mimemodes являются хищниками яиц жуков-короедов, а один особый вид, Rhizophagus grandis, был выпущен в рамках программ биоконтроля жуков-короедов  в Европе и Северной Америке. Тем не менее, известно, что виды в этих родах питаются грибковыми побочными продуктами, встречающимися в галереях. Известно, что Rhizophagus bipustulatus, R. dispar и R. brunneus разносят споры патогенных грибов  (порядок Микроасковые), а жук Rhizophagus brunneus является важным вектором пяти видов Ceratocystis в осинах.
Виды подрода Monotoma (Gyrocecis) инквилины в муравейниках рыжих лесных муравьёв и близких им видов из рода Formica в Северной Америке и Европе, а вид Monotoma hoffmanni населяет гнёзда муравьёв-листорезов Atta.
Виды рода  (C. similis, C. meliponae и C. parensis) обитают в гнёздах медоносных безжальных пчёл рода Trigona (Meliponini, Apidae) в Центральной и Южной Америке, питаются пыльцой и распространяются путём форезии. Для этого имеют морфологические приспособления (бескрылость, редукция глаз и видоизменённые мандибулы).

 обнаружен в гнездовом материале лесных хомяков (). Mimemodes были собраны в стогах сена и в цветках Boga medula в Индии.  ассоциирован с юккой (Агавовые) и  (Спаржецветные) на юго-западе США.
Виды  и  встречаются только в приливных зонах песчаных пляжей на Тихоокеанском и Атлантическом побережьях Северной Америки.

Европейский вид  часто встречается на кладбищах, и их имаго и личинки встречаются на захороненных телах в гробах, где он может питаться личинками мух-горбаток (Phoridae), ассоциированных с погребёнными телами.

Систематика 
В настоящее время филогенетические взаимоотношения Monotomidae с другими кукуйоидными (Cucujoidea) остаются неясными. В 1955 году английский колеоптеролог Рой Кроусон (Crowson, 1955), основываясь на морфологических признаках имаго, предположил, что наиболее близкими к монотомидам группами могут быть семейства блестянки (Nitidulidae), Kateretidae и Smicripidae. Однако признаки личинок говорят о близком родстве с другими примитивными кукуйиформными, например со скрытноедами (Cryptophagidae). Молекулярные данные (Hunt et al., 2007) сближают монотомид с грибовиками (Erotylidae), Protocucujidae и Helotidae. По другим данным с использованием анализа ДНК Monotomidae рассматриваются в качестве сестринской группы нитидулоидной линии (Nitidulidae).

Группа имеет сложную таксономическую историю. Долгое время семейство было известно под именем Rhizophagidae (ризофагиды), пока его не переименовали в современное Monotomidae. Некоторые авторы рассматривали разные роды и подсемейства монотомид в составе разных семейств: Rhizophagus в составе Nitidulidae, а Monotominae — в Cucujidae.

Классификация 
К семейству относят 240 видов в составе 33 родов.
Выделяют следующие подсемейства и трибы:
 Подсемейство Monotominae
 Триба Europini
 Роды Afrobaenus — Aneurops — Bactridium — Barunius — Crowsonius — Eporus — Europs — Hesperobaenus — Hiekesia — Indoleptipsius — Kakamodes — Leptipsius — Macreurops — Malabica — Malinica — Mimema — Mimemodes — Monotomopsis — Monotopion — Noveurops — Pararhizophagus — Phyconomus — Pycnotomina — Renuka — Rhizophagoides — Rumnicus — Tarunius
 Триба Lenacini
 Род Lenax
 Триба Monotomini
 Род Monotoma
 Триба Thionini
 Роды Arunus, Shoguna, Thione
 Подсемейство Rhizophaginae
 Род Rhizophagus
 † Подсемейство Rhizophtominae
 † Род

Список родов 
В семейство включают следующие роды:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крупнейшие роды семейства: Rhizophagus (53 видов), Europs (49 видов), Monotoma (40 видов).

Палеонтология 
Исключительно в ископаемом состоянии известно несколько видов из юрских отложений Китая (), а также из янтарей мезозоя и кайнозоя: ливанского (), испанского ( и ), бирманского (, Lenax karenae, Cretolenax carinatus и C. diabolus) и балтийского ().

Распространение 
Распространены всесветно. В России — 30 видов (по данным: А. Г. Кирейчук [1995]). В Новом Свете более 117 видов из 12 родов.

Виды Европы 
В Европе обнаружены представили трёх родов и более тридцати видов:

 Род 
 

 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 Подрод 
 
 
 Подрод 
 
 Подрод 
 
 
 
 Подрод

Примечания

Литература 
 Никитский Н. Б.. Сем. Rhizophagidae — Ризофагиды. В кн.: 
 
 
 
 
 
 
 Обзор

Ссылки 
 
 
 
 

 
Семейства насекомых